Миа Бекман (урождённая — Аманда Мария Бекман) (; 17 ноября 1877, Янаккала, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 26 марта 1958, Хельсинки, Финляндия) — финская  театра и кино, , театральный деятель. Первая обладательница высшей государственной награды Финляндии для деятелей искусств — Премии Pro Finlandia (1945).

Биография 
Дочь плотника. Дебютировала в 1894 году на сцене Шведского театра в Або (ныне Турку).
 
Позже выступала на сцене Шведского театра Гельсингфорса / Хельсинки. По приглашению Юхо Лаллукка перешла в Выборгский театр, где стала примадонной. Играла на финском и на шведском языках.

В качестве режиссёра в Хельсинкском народном театре с 1914 года поставила несколько спектаклей. В 1918 года была директором театра Тампере, а с 1922 года руководила Народным театром в Хельсинки.

С 1913 года снималась в немом кино. Сыграла в 6 фильмах.

Внесла большой вклад в развитие финского театра.

Мать актёра Фритца-Хуго Бекмана.

Фильмография 
 1954 — Дерзкая девчонка/ Leena — Санни
 1933 — Voi meitä! Anoppi tulee — Арабелла Андерсон
 1931 — Rovastin häämatkat — Арвида Экстрём
 1916 — Eräs elämän murhenäytelmä — Люси Делти
 1915 — Kesä (короткометражный) — тётя Бернарда 1913 — Nuori luotsi — Леена''

Награды 
 Премия Pro Finlandia (1945).

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы немого кино Финляндии
Актрисы Финляндии
Награждённые медалью Pro Finlandia
театральные деятели Финляндии